Карле́н Вади́мович Абра́мов (; ; ) — узбекистанский и армянский футболист, выступавший на позиции нападающего. Старший сын футболиста и тренера Вадима Абрамова.

Биография 
Родился 9 мая 1987 года в столице Узбекской ССР Ташкенте. Первый тренер — Виктор Чучварин. Выступал в ташкентских клубах «СКА-Сибаи» и «Трактор», с которым в 2004 году дошёл до финала Кубка Узбекистана, где клуб проиграл «Пахтакору» со счётом 2:3. В 2007 году выступал за армянский «Бентонит», с которым дошёл до 1/4 финала Кубка Армении 2007 года. 1 июля 2008 года приезжал на просмотр в тель-авивский «Маккаби» Также выступал за юношескую и молодёжную сборные Армении.

Скончался 17 декабря 2008 года в Ташкенте в результате автокатастрофы в возрасте 21 года.

Личная жизнь 
Старший сын Вадима Абрамова. По национальности был армяно-евреем.

Достижения

Командные 
 «Трактор»
 Финалист Кубка Узбекистана: 2004

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Футболисты Армении
Игроки ФК «Трактор» Ташкент
Игроки ФК «Навбахор»
Погибшие в автомобильных катастрофах